SK Heffen is een Belgische voetbalclub uit Heffen. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3738 en heeft paars en wit als kleuren.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1942 en sloot zich aan bij de Belgische Voetbalbond. Heffen ging er in de provinciale reeksen spelen. Heffen SK bleef de volgende decennia vooral spelen in de laagste de provinciale reeksen, Derde en Vierde Provinciale.

In het begin van de 21ste eeuw kende de club even een succesperiode. In 2000 eindigde Heffen als tweede in zijn reeks in Vierde Provinciale en promoveerde het naar Derde Provinciale. Een jaar later werd men ook daar tweede, wat eveneens een promotie opleverde. In twee jaar tijd was de club zo in 2001 opgeklommen naar Tweede Provinciale.

Na enkele seizoenen in Tweede Provinciale degradeerde men weer naar Derde Provinciale, en in 2010 zakte men weer naar Vierde Provinciale.

Resultaten

Externe links 
 http://www.sk-heffen.be/

voetbalclub in Mechelen